Bleckwenn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bleckwenn (1912–1990), deutscher Militärhistoriker
 Helga Bleckwenn, deutsche Germanistin
 Markus Bleckwenn (* 1976), deutscher Allgemeinmediziner
 Wilhelm Bleckwenn (1906–1989), deutscher Heeres- und Marineoffizier